Рушничо́к () — персонаж анімаційного серіалу «South Park», живий розумний рушник моделі RG-400 Smart Towel, створений в лабораторії корпорації Tynacorp.

Зовнішній вигляд і характер 
Рушничок — блакитний рушник з маленькими ручками та ніжками, а також очима й ротом. Вперше він з'являється в однойменній серії, де виникає начебто з нізвідки щоразу, коли хлопці згадують про воду. При цьому він каже стандартні фрази «Не забудьте взяти з собою рушник» і «Пихнути не хочете?». Рушничок страждає згубною залежністю від марихуани — за його словами, він не може думати, не «пихнувши». Саме те, що Рушничок вперше пихнув, стало причиною його втечі з лабораторії, де він був створений. Рушничок вважає, що, пихнувши, він стає розумнішим, хоча зазвичай після косяку він взагалі перестає орієнтуватися в розмові і часто повторює «Я взагалі не в темі». Тим не менше, він зберіг свою початкову функцію — хоча таємною ціллю його створення було захоплення влади над Землею інопланетянами, сам Рушничок дає людям корисні поради з використання рушників і може самостійно висушити кого завгодно наскільки потрібно.

Персонажі South Park